Plac Grunwaldzki steht für folgende Plätze in Polen:

 Plac Grunwaldzki (Gliwice), ein großer rechteckiger Platz in Gliwice
 Plac Grunwaldzki (Stettin), der größte sternförmige Platz in Stettin

sowie:

 Plac Grunwaldzki (Breslau), Stadtteil in Breslau